Boreophilia — род коротконадкрылых жуков из подсемейства Aleocharinae. Голарктика.

Распространение 
Палеарктика (15 видов) и Неарктика (14 видов), включая Аляску, Гренландию, Исландию, Канаду, Финляндию, Россию. Шесть видов встречаются циркумполярно в Голарктике.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки, длина узкого вытянутого тела около 3 мм. Основная окраска буровато-чёрная. Гладкие и блестящие. Нижнечелюстные щупики 4-члениковые, а нижнегубные состоят из 3 сегментов. Пронотум поперечный. Ноги тонкие и короткие. Холодолюбивые виды, встречающиеся в арктических областях и субарктике, в умеренных регионах, обычно ограниченные болотами.

Классификация 
Более 20 видов. Род был впервые описан в 1973 году, а его валидный статус был подтверждён в 2019 году канадским энтомологом Яном Климашевским (Jan Klimaszewski; Laurentian Forestry Centre, Онтарио, Канада) с соавторами (Derek S. Sikes, Adam Brunke, Caroline Bourdon).

 Boreophilia beringi Klimaszewski & Brunke, 2019
 Boreophilia caseyi Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990
 =Boreophilia manitobensis Lohse, 1990
 Boreophilia davidgei Klimaszewski & Godin, 2012
 Boreophilia eremita (Rye, 1866)
 Boreophilia fusca (C. Sahlberg, 1831)
 Boreophilia gelida (J. Sahlberg, 1887)
 Boreophilia hercynica (Renkonen, 1936)
 Boreophilia hyperborea (Brundin, 1940)
 Boreophilia insecuta (Eppelsheim, 1893)
 Boreophilia islandica (Kraatz, 1857)
 Boreophilia latifemorata (Brundin, 1940)
 Boreophilia manitobensis Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990
 Boreophilia nearctica Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990
 Boreophilia neoinsecuta Klimaszewski 2019
 Boreophilia nomensis (Casey, 1910)
 Boreophilia ovalis Klimaszewski & Langor, 2011
 Boreophilia piligera (J Sahlberg, 1876)
 =Boreostiba piligera (J Sahlberg)
 Boreophilia subplana (J. Sahlberg, 1880)
 = Boreophilia angusticornis (Bernhauer, 1907)
 Boreophilia vega (Fenyes, 1920)
 =Boreophilia herschelensis Klimaszewski & Godin, 2012
 Boreophilia venti (Lohse in Lohse, Klimaszewski and Smetana, 1990)

Виды, исключённые из состава Boreophilia: Atheta gelida J Sahlberg, 1887 и Atheta munsteri Bernhauer, 1902.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Алеохарины
Насекомые Северной Америки
Роды жесткокрылых